Cet article dresse la liste des aéroports les plus fréquentés du Népal, d'après la principale source :

En graphique

En tableau

Références 

Népal